Okręty US Navy o nazwie USS  "Tarawa", pochodzącej od wyspy Tarawa – miejsca krwawych walk w czasie II wojny światowej:
Pierwszy "Tarawa" (CV-40) był lotniskowcem, który wszedł do służby w 1946.
Drugi "Tarawa" (LHA-1)  to okręt desantowy, okręt główny swojego typu, który wszedł do służby w 1976.

Tarawa